Endimione ist die italienische Form des Namens Endymion.

Endimione ist der Titel folgender Libretti:
 Endimione (Metastasio), Libretto von Pietro Metastasio, vertont von mehr als 20 Komponisten, darunter Johann Christian Bach, Johann Adolph Hasse, Michael Haydn und  Niccolò Jommelli
 Endimione (Lemene), Opern-Libretto von Francesco de Lemene, vertont von Georg Caspar Schürmann und Giovanni Bononcini